Bigelow är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Erastus Brigham Bigelow (1814–1879), amerikansk uppfinnare
 Hobart B. Bigelow (1834–1891), amerikansk politiker
 Howard Elson Bigelow (1923–1987), amerikansk mykolog
 John Bigelow (1817–1911), amerikansk jurist
 Kathryn Bigelow (född 1951), amerikansk filmregissör
 Poultney Bigelow (1855–1954), amerikansk journalist och författare

Efternamn